Collegio elettorale di Clusone – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Clusone – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Clusone – collegio elettorale del Senato della Repubblica